Знаменский сельсовет - сельское поселение в Минусинском районе Красноярского края.

Административный центр — село Знаменка.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 5 населённых пунктов:

Местное самоуправление 
 Знаменский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 23.09.2020. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов:  10

 Глава муниципального образования
 Воронцов Борис Валентинович. Дата избрания: 14.08.2020 г. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Минусинского района
Сельские поселения Красноярского края